Клерамбо́ — французская фамилия:

 Клерамбо, Гаэтан Гатиан де (1872—1934) — французский врач-психиатр автор публикаций.
 Клерамбо, Луи Николя (1676—1749) — французский композитор, органист и клавесинист.